Kolsko est le nom :

Toponymie
en Pologne
dans la voïvodie de Lubusz
 de la gmina de Kolsko, dans le powiat de Nowa Sól
 du village de Kolsko, chef-lieu de cette gmina